3 Pułk Przedniej Straży Buławy Polnej Koronnej – pułk jazdy koronnej okresu I Rzeczypospolitej
 3 Pułk Przedniej Straży Buławy Polnej Litewskiej – pułk jazdy litewskiej okresu I Rzeczypospolitej